Первый розыгрыш Всемирного Кубка чемпионов по волейболу среди мужчин прошёл с 23 по 28 ноября 1993 года в Токио и Осаке (Япония) с участием 6 национальных сборных команд. Обладателем Кубка стала сборная Италии.

Команды-участницы 
 Япония — команда страны-организатора;
 Италия — чемпион Европы 1993;
 Южная Корея — чемпион Азии 1993;
 Куба — чемпион Северной, Центральной Америки и Карибского бассейна 1993;
 Бразилия — чемпион Южной Америки 1993;
 США — по приглашению организаторов турнира.

Система проведения 
6 команд-участниц розыгрыша Всемирного Кубка чемпионов провели однокруговой турнир, по результатам которого определены итоговые места.

Результаты 

Осака
 23 ноября
 Бразилия — Куба 3:1 (8:15, 15:10, 15:8, 15:6); Италия — Южная Корея 3:0 (15:5, 15:9, 15:9); Япония — США 3:1 (15:12, 13:15, 15:10, 15:11).
 24 ноября
 Италия — Япония 3:1 (8:15, 15:9, 15:12, 15:13); Бразилия — США 3:1 (4:15, 15:13, 15:13, 15:8); Куба — Южная Корея 3:1 (15:10, 13:15, 15:8, 15:8).

Токио
 26 ноября
 Италия — США 3:0 (15:5, 15:7, 15:8); Бразилия — Южная Корея 3:0 (15:9, 15:12, 15:7); Куба — Япония 3:1 (9:15, 15:2, 15:12, 15:13).
 27 ноября
 Италия — Бразилия 3:2 (8:15, 17:15, 15:13, 13:15, 15:11); Куба — США 3:0 (15:7, 15:6, 15:9); Япония — Южная Корея 3:0 (15:9, 15:13, 15:12).
 28 ноября
 Италия — Куба 3:1 (15:10, 15:9, 9:15, 15:13); США — Южная Корея 3:2 (8:15, 10:15, 15:7, 15:8, 15:13); Бразилия — Япония 3:1 (15:8, 15:8, 7:15, 15:11).

Итоги

Положение команд

Призёры 
 : Марко Браччи, Клаудио Галли, Андреа Гардини, Андреа Джани, Паскуале Гравина, Андреа Дзордзи, Лука Кантагалли, Давиде Беллини, Лоренцо Бернарди, Микеле Пазинато, Дамьяно Пиппи, Паоло Тофоли. Главный тренер — Хулио Веласко.

 .

 .

Ссылки 
 Архив волейбольных результатов 
 Волейбол. Энциклопедия/Сост. В. Л. Свиридов, О. С. Чехов. Томск: Компания «Янсон» — 2001.

Всемирный Кубок чемпионов по волейболу
1993 год в волейболе
Международные спортивные соревнования в Токио
Ноябрь 1993 года
Спорт в Японии в 1993 году